-{I}- „А” Разред Београдског лоптачког подсавеза у сезони 1938/39. бројао је 10 клубова.Виши степен такмичења је -{I}-  Разред , нижи ранг -{I}- „Б” Разред Београдског лоптачког подсавеза.
 У Београдском лоптачком подсавезу било је 61 клуба:
 Први  разред10
 Први „А” разред10
 Први „Б” разред10
 Други разред20
 Трећи разред11

Занимљивости у сезони 1938/39. годину

 Три утакмица је завршена без голова.
 Шест утакмица регистроване су са (3:0) „Парфофер”
 Најбоља навала:Најслабија навала:
 Славија, Београд 62 голаСрпски мач, Београд 20 гола
 Најбоља одбрана:Најслабија одбрана:
 Митић, Београд 11 голаПалилулац, Београд 53 гола

За сезону 1939/40.

Прешау у -{I}- Разред Београдског лоптачког подсавеза.
Митић, Београд 
Прешао у -{I}- „А” Разред Београдског лоптачког подсавеза.
Бановац, Београд из -{I}- „Б” Разреда

Клубови 									
									
{| cellpadding="10" cellspacing="1" style="width: 49%; background-color: fff; border: 1px solid lightgreen; vertical-align: top; -moz-border-radius: 8px; -webkit-border-radius: 8px; border-radius: 8px; background-repeat:no-repeat; background-position:-25px -15px;" class="globegris"|									
									
|- style="background:#FFFFFF;"									
|style="text-align: center" |1. БалканБеоград
									
|style="text-align: center" |2. Руски СКБеоград
									
|style="text-align: center" |3. СпартаБеоград
									
|style="text-align: center" |4. ЖелезничарБеоград	

|style="text-align: center"|5. ПалилулацБеоград									

|- style="background:#FFFFFF;"								
|style="text-align: center" |6. БрђанинБеоград
									
|style="text-align: center" |7. Српски мачБеоград

|style="text-align: center"|8. МитићБеоград	

|style="text-align: center"|9. СлавијаБеоград

|style="text-align: center"|10. ЗанатлијаБеоград

|}

Резултати							

{| cellpadding="2" cellspacing="2" style="font-size:90%; width:98%; background-color: fff; border: 1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"|  11. септембар 1938. 
|-
|style="width:30em;"|Занатлија — Славија||style="text-align:center; width:2em;"| 0:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Српски Мач — Руски СК ||style="text-align:center;"| 2:3
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 25. септембар 1938. 
|-
|Палилулац — Руски СК||style="text-align:center;"| 0:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Митић — Славија||style="text-align:center;"| 4:0
|-					
|Брђанин — Балкан||style="text-align:center;"| 2:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Спарта — Железничар ||style="text-align:center;"| 4:2
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 2. октобар 1938. 	
|-
|Руски СК — Спарта||style="text-align:center;"| 2:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Занатлија — Железничар||style="text-align:center;"| 2:2
|-					
|Балкан — Палилулац||style="text-align:center;"| 8:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Митић — Брђанин||style="text-align:center;"| 7:0
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 9. октобар 1938. 	
|-
|Балкан — Српски Мач||style="text-align:center;"| 0:2
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |16. октобар 1938.	
|-
|Спарта — Митић||style="text-align:center;"| 2:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Железничар — Палилулац ||style="text-align:center;"| 5:3
|-					
|Балкан — Занатлија||style="text-align:center;"| 1:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Брђанин — Руски СК||style="text-align:center;"| 3:0
|-					
|Српски Мач — Славија||style="text-align:center;"| 1:1
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |23. октобар 1938.
|-
|Српски Мач — Палилулац ||style="text-align:center;"| 3:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Славија — Спарта||style="text-align:center;"| 4:0
|-					
|Занатлија — Митић||style="text-align:center;"| 0:4
|- bgcolor= C0FFC0
|Руски СК — Балкан||style="text-align:center;"| 2:0
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |30. октобар 1938.	
|-	
|Брђанин — Славија||style="text-align:center;"| 2:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Српски Мач — Митић ||style="text-align:center;"| :
|-					
|Руски СК — Железничар||style="text-align:center;"| 2:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Занатлија — Палилулац ||style="text-align:center;"| 5:0
|-					
|Балкан — Спарта||style="text-align:center;"| 1:3
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |6. новембар 1938.	
|-
|Железничар — Српски Мач||style="text-align:center;"| 8:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Балкан — Славија||style="text-align:center;"| 2:3
|-					
|Занатлија — Брђанин||style="text-align:center;"| 4:4
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |13. новембар 1938.	
|-
|Железничар — Балкан||style="text-align:center;"| 2:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Спарта — Брђанин||style="text-align:center;"| 1:1
|-					
|Палилулац — Митић ||style="text-align:center;"| 0:3
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |20. новембар 1938.	
|-
|Палилулац — Славија||style="text-align:center;"| 2:6
|- bgcolor= C0FFC0
|Српски Мач — Брђанин||style="text-align:center;"| 1:1
|-					
|Балкан — Митић||style="text-align:center;"| 0:2
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |27. новембар 1938.	
|-
|Спарта — Српски Мач||style="text-align:center;"| 2:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Железничар — Славија||style="text-align:center;"| 1:0
|-					
|Занатлија — Руски СК||style="text-align:center;"| 0:0
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |4. децембар 1938.	
|-
|Брђанин — Палилулац ||style="text-align:center;"| 1:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Железничар — Митић||style="text-align:center;"| 0:4
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |18. децембар 1938.	
|-
|Руски СК — Митић||style="text-align:center;"| 1:1
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |15. јануар 1939.	
|-
|Славија — Руски СК||style="text-align:center;"| 6:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Железничар — Брђанин||style="text-align:center;"| 3:0
|-					
|Спарта — Палилулац||style="text-align:center;"| 1:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Српски Мач — Занатлија||style="text-align:center;"| 3:2
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |5. фебруар 1939.	
|-
|Спарта — Занатлија||style="text-align:center;"| 3:2
|-
| colspan=5 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |9. јун 1939.	
|-
|Српски Мач — Митић (нова!)||style="text-align:center;"| 1:6
|}

| style="width:15px;"| 	
| valign="top"|
{|
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="width:21.2em; border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"| П Р О Л Е Ћ Е
|}			
{| cellpadding="2" cellspacing="1" style="font-size:90%; width:98%; background-color: fff; border: 1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |   5. март 1939. 
|-
|style="width:30em;"|Митић — Палилулац||style="text-align:center; width:2em;"| 3:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Балкан — Железничар||style="text-align:center;"| 1:1
|-					
|Славија — Занатлија||style="text-align:center;"| 6:0
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 12. март 1939. 
|-
|Брђанин — Српски Мач||style="text-align:center;"| 1:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Славија — Палилулац||style="text-align:center;"| 10:1
|-					
|Спарта — Руски СК||style="text-align:center;"| 1:4
|- bgcolor= C0FFC0
|Железничар — Занатлија||style="text-align:center;"| 4:2
|-					
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 19. март 1939. 	
|-
|Железничар — Спарта||style="text-align:center;"| 2:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Славија — Митић||style="text-align:center;"| 3:0
|-					
|Занатлија — Српски Мач||style="text-align:center;"| 0:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Балкан — Брђанин||style="text-align:center;"| 3:0
|-					
|Руски СК — Палилулац||style="text-align:center;"| 3:2
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 26. март 1939. 	
|-
|Брђанин — Митић||style="text-align:center;"| 0:4
|- bgcolor= C0FFC0
|Славија — Железничар||style="text-align:center;"| 1:2
|-					
|Палилулац — Балкан||style="text-align:center;"| 0:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Руски СК — Занатлија||style="text-align:center;"| 1:1
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" | 2. април 1939. 	
|-
|Занатлија — Балкан||style="text-align:center;"| 1:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Митић — Спарта||style="text-align:center;"| 0:0
|-					
|Руски СК — Брђанин||style="text-align:center;"| 2:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Палилулац — Железничар||style="text-align:center;"| 2:1
|-					
|Славија — Српски Мач||style="text-align:center;"| 4:0
|-					
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |16. април 1939.	
|-	
|Брђанин — Железничар||style="text-align:center;"| 2:0
|- bgcolor= C0FFC0
|Балкан — Руски СК||style="text-align:center;"| 1:1
|-					
|Митић — Занатлија||style="text-align:center;"| 4:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Палилулац — Српски Мач||style="text-align:center;"| 1:1
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |23. април 1939.	
|-
|Славија — Брђанин||style="text-align:center;"| 4:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Митић — Српски Мач||style="text-align:center;"| 7:1
|-					
|Железничар — Руски СК||style="text-align:center;"| 2:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Палилулац — Занатлија||style="text-align:center;"| 2:0
|-					
|Спарта — Балкан||style="text-align:center;"| 3:2
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |30. април 1939.
|-
|Палилулац — Спарта||style="text-align:center;"| 4:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Српски Мач — Железничар||style="text-align:center;"| 2:1
|-					
|Брђанин — Занатлија||style="text-align:center;"| 1:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Славија — Балкан||style="text-align:center;"| 5:2
|-
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |7. мај 1939.	
|-
|Палилулац — Брђанин||style="text-align:center;"| 5:1
|- bgcolor= C0FFC0
|Митић — Железничар||style="text-align:center;"| 4:1
|-					
|Занатлија — Спарта||style="text-align:center;"| 4:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Српски Мач — Балкан||style="text-align:center;"| 1:1
|-					
|Руски СК — Славија||style="text-align:center;"| 1:2
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |14. мај 1939.
|-
|Брђанин — Спарта||style="text-align:center;"| 2:2
|- bgcolor= C0FFC0
|Руски СК — Српски Мач ||style="text-align:center;"| 3:0
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |11. јун 1939.	
|-
|Спарта — Славија||style="text-align:center;"| 3:4
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |25. јун 1939.	
|-
|Митић — Руски СК ||style="text-align:center;"| 3:0
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |2. јул 1939.	
|-
|Митић — Балкан ||style="text-align:center;"| 3:0
|-	
| colspan=2 bgcolor=#dcdbd6 style="border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;" |16. јул 1939.	
|-
|Српски Мач — Спарта ||style="text-align:center;"| 0:3
|}				
	
|}
{| align=left cellspacing="0" cellpadding="3" style="background-color: #F9F9F9; font-size: 90%; text-align: center" class="wikitable"									
!align="right" style="width:1em;"|#!! style="text-align: left" | Екипе Домаћини!!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"| !!style="width:2em;"|!!style="width:2em;"|!!style="width:2em;"|!!style="width:2em;"|!!style="width:2em;"|					
									
|- 									
|align="right"|1.|| style="text-align: left" | Балкан , Београд 									
|style="background: #dcdbd6;"|XXX||style="background: #FFFACD;"|1:1||style="background: #FFE4E1;"|1:3||style="background: #FFFACD;"|1:1||style="background: #C0FFC0;"|8:2
|style="background: #C0FFC0;"|3:0||style="background: #FFE4E1;"|0:2||style="background: #FFE4E1;"|0:2||style="background: #FFE4E1;"|2:3||style="background: #FFE4E1;"|1:2
									
|-!
|align="right"|2.|| style="text-align: left"| Руски СК , Београд			
|style="background: #C0FFC0;"|2:0||style="background: #dcdbd6;"|XXX||style="background: #FFFACD;"|2:2||style="background: #FFFACD;"|2:2||style="background: #C0FFC0;"|3:2
|style="background: #FFFACD;"|2:2||style="background: #C0FFC0;"|3:0||style="background: #FFFACD;" |1:1||style="background: #FFE4E1;"|1:2||style="background: #FFFACD;"|1:1		
  									
|-									
|align="right"|3.|| style="text-align: left" | Спарта , Београд 									
|style="background: #C0FFC0;"|3:2||style="background: #FFE4E1;"|1:4||style="background: #dcdbd6;"|XXX||style="background: #C0FFC0;"|4:2||style="background: #FFFACD;"|1:1
|style="background: #FFFACD;"|1:1||style="background: #C0FFC0;"|2:1||style="background: #FFFACD;"|2:2||style="background: #FFE4E1;"|3:4||style="background: #C0FFC0;"|3:2			
									
|-!
|align="right"|4.|| style="text-align: left" | Железничар, Београд
|style="background: #C0FFC0;"|2:0||style="background: #C0FFC0;"|2:1||style="background: #C0FFC0;"|2:1||style="background: #dcdbd6;"|XXX||style="background: #C0FFC0;"|5:3
|style="background: #C0FFC0;"|3:0||style="background: #C0FFC0;"|8:0||style="background: #FFE4E1;"|0:4||style="background: #C0FFC0;"|1:0||style="background: #C0FFC0;"|4:2
  									
|-									
|align="right"|5.|| style="text-align: left" | Палилулац, Београд 									
|style="background: #FFFACD;"|0:0||style="background: #FFE4E1;"|0:1||style="background: #C0FFC0;"|4:1||style="background: #C0FFC0;"|2:1||style="background: #dcdbd6;"|XXX
|style="background: #C0FFC0;"|5:1||style="background: #FFFACD;"|1:1||style="background: #FFE4E1;"|0:3||style="background: #FFE4E1;"|2:6||style="background: #C0FFC0;"|2:0
 									
|-!
|align="right"|6.|| style="text-align: left" | Брђанин , Београд 									
|style="background: #FFFACD;"|2:2||style="background: #C0FFC0;"|3:0||style="background: #FFFACD;"|2:2||style="background: #C0FFC0;"|2:0||style="background: #FFE4E1;"|1:2
|style="background: #dcdbd6;"|XXX||style="background: #C0FFC0;"|1:0||style="background: #FFE4E1;"|0:4||style="background: #C0FFC0;"|2:1||style="background: #FFFACD;"|1:1
									
|-!
|align="right"|7.|| style="text-align: left" | Српски мач , Београд 									
|style="background: #FFFACD;"|1:1||style="background: #FFE4E1;"|2:3||style="background: #FFE4E1;"|0:3||style="background: #C0FFC0;"|2:1||style="background: #C0FFC0;"|3:0
|style="background: #FFFACD;"|1:1||style="background: #dcdbd6;"|XXX||style="background: #FFE4E1;"|1:6||style="background: #FFFACD;"|1:1||style="background: #C0FFC0;"|3:2	
									
|-!
|align="right"|8.|| style="text-align: left" | Митић , Београд 									
|style="background: #C0FFC0;"|3:0||style="background: #C0FFC0;"|3:0||style="background: #FFFACD;"|0:0||style="background: #C0FFC0;"|4:1||style="background: #C0FFC0;"|3:1
|style="background: #C0FFC0;"|7:0||style="background: #C0FFC0;"|7:1||style="background: #dcdbd6;"|XXX||style="background: #C0FFC0;"|4:0||style="background: #C0FFC0;"|4:1

|-!
|align="right"|9.|| style="text-align: left" | Славија , Београд 									
|style="background: #C0FFC0;"|5:2||style="background: #C0FFC0;"|6:1||style="background: #C0FFC0;"|4:0||style="background: #FFE4E1;"|1:2||style="background: #C0FFC0;"|10:1
|style="background: #C0FFC0;"|4:1||style="background: #C0FFC0;"|4:0||style="background: #C0FFC0;"|3:0||style="background: #dcdbd6;"|XXX||style="background: #C0FFC0;"|6:0

|-! 									
|align="right"|10.|| style="text-align: left" | Занатлија , Београд 									
|style="background: #C0FFC0;"|1:0||style="background: #FFFACD;"|0:0||style="background: #C0FFC0;"|4:2||style="background: #FFFACD;"|2:2||style="background: #C0FFC0;"|5:0
|style="background: #FFFACD;"|4:4||style="background: #FFE4E1;"|0:1||style="background: #FFE4E1;"|0:4||style="background: #FFE4E1;"|0:2||style="background:#dcdbd6;"|XXX								
|}									

{| class="wikitable" style="text-align:left" style="background: #dcdbd6;" 									
|| ||  || 
|}

Статистика

Табела 									
									
{| align=left colspan=2 style="width:36em; margin: 1em 1em 1em 0; border:1px solid green; -moz-border-radius:8px; -webkit-border-radius:8px; border-radius:8px;"
|- bgcolor= #dcdbd6  align=center									
|align=right bgcolor= #dcdbd6 style="width:1em;"|									
| align=left style="width:12em;"| Клуб									
|style="width:2em;"|									
|style="width:2em;"|									
|style="width:2em;"|									
|style="width:2em;"|									
|style="width:2em;"|									
|style="width:2em;"|									
|align=center style="width:2em;"|
|style="width:2em;"|									
|- align=center bgcolor=#C0FFC0
|align=right||| align=left | Митић, Београд||18||14||3||1||61||11||5,545||
|- align=center
|align=right|2.|| align=left | Славија, Београд||18||13||1||4||62||23||2,696||27
|- align=center	bgcolor=#f9f9f9
|align=right|3.|| align=left | Железничар, Београд||18||9||3||6||39||31||1,258||21
|- align=center
|align=right|4.|| align=left | Руски СК, Београд||18||6||7||5||28||30||0,933||19
|- align=center	bgcolor=#f9f9f9									
|align=right|5.|| align=left | Спарта, Београд||18||6||6||6||34||38||0,895||18
|- align=center
|align=right|6.|| align=left | Брђанин, Београд||18||4||7||7||24||42||0,571||15
|- align=center	bgcolor=#f9f9f9									
|align=right|7.|| align=left | Српски мач, Београд||18||5||4||9||20||44||0,455||14
|-  align=center
|align=right|8.|| align=left | Занатлија, Београд||18||4||5||9||27||40||0,675||13
|- align=center	bgcolor=#f9f9f9									
|align=right|9.|| align=left | Палилулац, Београд||18||5||3||10||28||53||0,528||13
|- align=center
|align=right|10.|| align=left | Балкан, Београд||18||2||5||11||24||35||0,686||9
|-  align=center bgcolor=#f9f9f9
| colspan="10"|									
|}

Напомене

Референце

Спољашње везе 
 ФУДБАЛСКА ТАКМИЧЕЊА ЈУЖНИХ СЛОВЕНА 1873-1941									
 exyufudbal									
									
 Списак фудбалских клубова у Србији									
									
Фудбал у 1938.									
Фудбал у 1939.
Фудбал у Београду